Брэндон Монтур (; род. 11 апреля 1994, Осуэкен) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» и сборной Канады по хоккею.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру, играя за команду «Брэнтфорд Иглз», затем играл за «Каледонию Корвейс» и «Ватерлоо Блэк Хоукс», пока не присоединился к студенческой команде «УМасс Минитмен», представляющую Университет Массачусетс-Амхёрст.

На драфте НХЛ 2014 года был выбран во 2-м раунде под общим 55-м номером клубом «Анахайм Дакс». В 2015 году он присоединился к фарм-клубу «Норфолк Эдмиралс», а затем играл за «Сан-Диего Галлз».

Дебютировал в НХЛ 29 декабря 2016 года в матче против «Калгари Флеймз», матч закончился победой «Анахайма» со счётом 3:1. Свою дебютную шайбу забросил 5 февраля 2017 года в матче с «Тампой-Бэй», который закончился победой «молний» в серии буллитов со счётом 3:2.

24 июля 2018 года подписал с «Анахаймом» новый двухлетний контракт.

Несмотря на то что он был лидером среди защитников команды, в дедлайн 24 февраля 2019 года он был обменян в «Баффало Сейбрз» на Брэндона Гуле.

10 апреля 2021 года он был обменян во «Флорида Пантерз».

Международная 
В составе сборной Канады играл на ЧМ-2019, на котором стал серебряным призёром. На турнире сыграл 3 игры без набранных очков, а затем выбыл из-за травмы.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Родившиеся в Онтарио
Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «УМасс Минитмен» (хоккей)
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (с 2015)
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»